Екатеринки:

 Екатеринки — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Екатеринки — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.